Karnatz ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Karnatz (1882–1976), deutscher Jurist und evangelischer Geheimer Oberkonsistorialrat
 Joachim Karnatz (1921–1977), deutscher Politiker (SPD), Bezirksbürgermeister von Berlin-Tiergarten
 Sebastian Karnatz (* 1981), deutscher Kunsthistoriker
 Ulrich Karnatz (* 1952), deutscher Ruderer (DDR), Olympiasieger